Salem Aleikum steht für:
 as-salāmu ʿalaikum, deutsche Schreibweise der arabischen Grußformel, siehe Salām
 Salem Aleikum (Film), deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1959